Berislav steht für:

 eine Schreibvariante der ukrainischen Stadt Beryslaw
 ein Frachtschiff, siehe Poltava-Klasse #Die Schiffe (Auswahl)